Die Englische Badmintonmeisterschaft 2018  fand vom 24. bis zum 26. August 2018 in High Wycombe statt.

Medaillengewinner

Finalergebnisse

Resultate

Herreneinzel

Weblinks 
http://be.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=5B6D66B4-4A0A-4CAE-A3D6-8134131FD694

2018
Badminton 2018
Sportveranstaltung in Buckinghamshire
Sport (High Wycombe)